O Windows Upgrade Advisor é um aplicativo que têm como função, avaliar o desempenho, compatibilidade de programas e hardware para operar o Windows 7. Em 2006, o aplicativo também estava presente, mas para avaliar se o computador poderia operar o Windows Vista. Você pode baixá-lo diretamente no site da Microsoft. O Windows Upgrade Advisor do Windows Vista não está mais disponível.
Windows 7